Водач може да се отнася за:
 водач – човек, който води други хора (синоними: ръководител, предводител, лидер, вожд)
 водач – човек, който управлява превозно средство (синоним: шофьор)
 водач – машинен елемент, който води (задвижва) механизъм
 Водач – село в България, област Кърджали, община Черноочене